Примера B Насьональ 2008/2009 — 23-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 9 августа 2008 года и закончился 20 июня 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
Первые матчи были проведены 8—9 июля, а ответные состоялись 12 июля.

|}

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2008/2009
Аргентина
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2008 году
Спорт в Аргентине в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009